El Parque nacional Sierra Cristal es un parque nacional en Cuba. Está ubicado en los municipios de Mayarí y Sagua de Tánamo en el sur de la provincia de Holguín. Fue el primer parque nacional creado en Cuba en 1930, y cubre una superficie de 185,40 km².

Visión general
Está ubicado en las alturas de la Sierra Cristal, una de las sierras más altas de Cuba (solo superada por la Sierra Maestra). El Pico Cristal alcanza una altitud de 1.300 m.

Conservación
La sierra está dominada por bosques de pinos. El pino Caribe (Pinus caribaea) puede alcanzar alturas de 30 m en esta zona. El amenazado almiquí de Cuba (Solenodon cubanus) puede encontrarse en la Sierra Cristal.

Un centro de investigación establecido en 1988 en Pinares de Mayarí monitoriza la ecología de la región.

Véase también
Nipe-Sagua-Baracoa

Referencias

Sierra Cristal
Áreas protegidas establecidas en 1930